Décamps ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Décamps (* 1999), brasilianischer Tennisspieler
 Maurice Décamps (1882–1953), französischer Maler